Jméno Hana Krejčová se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Hana Krejčová (veslařka) (* 1961), česká veslařka
 Hana Krejčová (zpěvačka) (* 1964), česká zpěvačka a kastelánka